Cette page répertorie les sondages sur les élections législatives grecques qui auront lieu le .

Graphique

Sondages d'opinion

Notes et références 

Legislatives, 2019
Élection en Grèce